Дреббер () — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.

Входит в состав района Дипхольц. Подчиняется управлению Барнсторф. Население составляет 2920 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 46,96 км². Официальный код — 03 2 51 013.

Примечания

Ссылки 

Города Нижней Саксонии